Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een Nederlands ministerie
 Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, een West-Vlaamse literaire vereniging
 Van Wijk Sportvereniging, voormalige Nederlands amateurvoetbalclub uit Leiden